Мюстеджиб Улькюсал (, ; 1899, Азаплар, Добруджа, Королевство Румыния — 1996, Стамбул) — крымскотатарский общественный деятель, журналист, историк и редактор, основатель и издатель журнала «Эмель».

Биография 
Родился в румынской провинции Добруджа, куда его предки в середине XIX века переселились из Крыма.

В 1917 году, узнав о формировании в Крыму крымскотатарского правительства, вместе с друзьями приехал в Крым, работал учителем в деревне Фоти-сала (ныне Голубинка). После падения Крымской народной республики, возвращается в Европу, живёт в Румынии и Болгарии. Окончил юридический факультет Бухарестского университета, работал адвокатом.

Создаёт культурный центр «Тонгуч» («Первенец»), с 1930 года он и его друзья начинают издавать журнал «Эмель» («Порыв»).

В 1941 году вместе с семьей переезжает в Турцию. В апреле 1941 года он получает турецкое подданство и остается в Турции до конца своей жизни.

В 1942 году он и Джафер Сейдамет побывали в Берлине, где настаивал на создании национального крымскотатарского правительства в Крыму, однако не нашёл понимания у руководства Третьего Рейха и вернулся в Турцию. В дальнейшем публикует в турецкой печати статьи о депортации крымских татар, о репрессиях против них в странах с коммунистическими режимами (Румыния, Болгария).

В ноябре 1960 года по инициативе группы крымских татар в Анкаре начинает издаваться журнал «Эмель» как продолжение довоенного издания. Мюстеджиб Улькюсал публикуется в этом журнале. В 1976 году выходит на пенсию.

10 января 1996 года он умер в Стамбуле.

Библиография 
 «Во второй мировой войне в 1941—1942 гг.» (берлинские воспоминания и крымская освободительная борьба) (1976)
 «Крымско-тюркские татары (прошлое, настоящее, будущее)» (1980)
 «Воспоминания» (1999)

Примечания

Ссылки 
 http://qha.com.ua/ru/obschestvo/v-krimu-podvedeni-itogi-konkursa-im-mustedjiba-ulkyusala/93330/
 https://ru.krymr.com/a/26992591.html

Писатели Турции
Историки Турции
Журналисты Турции
Родившиеся в 1899 году
Умершие в 1996 году
Родившиеся в Азапларе
Умершие в Стамбуле
Иммигранты Турции